Sanfourche este un nume de familie purtat în special de:

 Daniel Sanfourche a spus de Lamothe (1683-1763), avocat penal la Parlamentul Bordeaux;
 Henry Sanfourche (1775-1841), colonel al Imperiului Francez;
 Jean-Joseph Sanfourche, cunoscut pur și simplu ca Sanfourche (1929-2010), pictor, poet, designer și sculptor francez;
 Jean-Michel Sanfourche, om politic, primar din Souillac (2014-2020);
 Solange Sanfourche, (1922-2013), luptător de rezistență, soțul lui Édouard Valéry.

Note 

Dezambiguizare